Železni križec je lahko:
 Železni križec, odlikovanje
 Železni križec (film) - britansko-nemški vojni film iz leta 1977 (izvirno angleško Cross of Iron)